Praca ou Prača est un toponyme qui peut désigner :

la Prača, une rivière, affluent gauche de la Drina ;
Prača, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Prača, un village situé dans la municipalité de Pale-Prača, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

 Praca, un village dans la voïvodie de Łódź

Prača, un village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot.